Pittsfield peut désigner plusieurs lieux aux États-Unis :

Pittsfield (Illinois)
Pittsfield (Maine)
Pittsfield (Massachusetts)
Pittsfield (New Hampshire)
Pittsfield (New York)
Pittsfield (Ohio)
Pittsfield (Pennsylvanie)
Pittsfield (Vermont)
Pittsfield (Wisconsin)